The Black Arrow (la flèche noire, en français) peut désigner :

Littérature
 Le titre original du roman d'aventures La Flèche noire de Robert Louis Stevenson :

Adaptations audiovisuelles

Au cinéma 
 The Black Arrow, un court-métrage américain d'Oscar Apfel (1911) ;
 La Flèche noire (The Black Arrow), un film américain de Gordon Douglas (1948) ;
 The Black Arrow (Chyornaya strela), un film soviétique de Sergei Tarasov (1985) ;

À la télévision 
 Black Arrow, une série britannique (1958) ;
 Black Arrow, une série britannique de Peter Croft et Bob Leng (1972-1975) ;
 The Black Arrow, un téléfilm australien (1973) ;
 Black Arrow, un téléfilm américano-espagnol de John Hough (1985) ;
 The Black Arrow, un téléfilm d'animation australien (1988) ;

Astronomie 
 Black Arrow, un lanceur (fusée) anglais.